Labatt Tankard 2010 – mistrzostwa Wyspy Księcia Edwarda mężczyzn w curlingu odbyły się między 4 a 7 lutego 2010 w Alberton, na lodowisku Western Community Curling Club.

W turnieju finałowym wzięło udział 6 drużyn, zostały wyłonione w turnieju rozegranym w dniach 22-24 stycznia 2010. 

Tytuł mistrzowski z Labatt Tankard 2009 obronił zespół Roda MacDonalda, to on reprezentował prowincję w marcu na Tim Hortons Brier 2010.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
7 lutego 2010; 18:00

Półfinał 
7 lutego 2010; 12:00

Tie-breaker 
Przed rozegraniem tie-breaker zagrano draw to the button, z najlepszym wynikiem 49 cm drużyna Eddiego MacKenzie awansowała do półfinału.

6 lutego 2010; 18:00

Round Robin

Sesja 1. 
4 lutego 2010; 14:00

Sesja 2. 
4 lutego 2010; 19:00

Sesja 3. 
5 lutego 2010; 13:00

Sesja 4. 
5 lutego 2010; 18:00

Sesja 5. 
6 lutego 2010; 12:00

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa zawodów

2010 w curlingu
2010